Бакаме Нуево има више значења:

 Бакаме Нуево (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бакаме Нуево (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику